Sud steht für:

 Aufguss (Zubereitung), mit heißem oder kochendem Wasser hergestellte Lösung
 Brühe, Wasser, das durch darin gegarte Lebensmittel mit Aromen, Mineralstoffen und Fett angereichert ist
 die Pflanzenart Strand-Wegerich (Plantago maritima)
 Département Sud, Department von Haiti
 Sud, Ansatz zur Produktion von Würze beim Bierbrauen, siehe Sudhaus
 Sud (‚Süden‘), eine Gruppierung von italienischen NUTS-Regionen, siehe Gruppen italienischer Regionen
 Sud (Kamerun), Region in Kamerun
 Wervicq-Sud, französische Gemeinde im Département Nord

SUD steht für:

 SUD (Künstlergruppe) („Süden“), neapolitanische Künstlergruppe zwischen 1947 und 1948/50, süditalienischer Teil der Movimento per l’arte concreta
 SUD (Subjective Unit of Disturbance), Maßstab für die persönlich psychische Belastung
 Sudan, Kfz-Kennzeichen und olympisches Länderkürzel
 Sudan Airways, eine sudanesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Sudden Unexplained Death, Bezeichnung für den Plötzlichen Kindstod

SuD steht für:

 Sturm und Drang, Strömung der deutschen Literatur in der Epoche der Aufklärung

Sud ist der Familienname folgender Personen:

 Veena Sud (* 1967), US-amerikanische Filmproduzentin, Drehbuchautorin, Filmregisseur und Essayistin

Siehe auch:

 Süden (Begriffsklärung)
 Sudd, ein durch den Nil gebildetes Sumpf- und Überschwemmungsgebiet im Südsudan
 SUT (Begriffsklärung)

SUD